Gunnar Lundgren kan avse någon av följande personer:

* Gunnar Lundgren (1893–1979), svensk läkare
 Gunnar Lundgren (1894–1980), svensk militär
 Gunnar Lundgren (1908–2003), svensk musiker